

Geografia 
 Circondario dell'Altenburger Land – circondario della Turingia, in Germania
 Verwaltungsgemeinschaft Altenburger Land – comunità amministrativa storica nel Land tedesco della Turingia

Persone 
 Alida Maria Laura Altenburger von Markenstein und Frauenberg – nome completo di Alida Valli
 Christian Altenburger – violinista austriaco
 Karl Altenburger – ciclista su strada tedesco